Boghe peut faire référence à :
 le principal vocaliste d’un ensemble de tenore sardes,
 Boghé, le chef-lieu du département de Boghé dans la région de Brakna en Mauritanie.